Waverly (Alabama)
Waverly (Flórida)
Waverly (Illinois)
Waverly (Iowa)
Waverly (Kansas)
Waverly (Kentucky)
Waverly (Michigan)
Waverly (Minnesota)
Waverly (Missouri)
Waverly (Nebraska)
Waverly (Tennessee)
Waverly (Virgínia)
Waverly (Washington)
Waverly City
Waverly Hall
Waverly Place

Desambiguações de topônimos